

Cariche 
 Podestà – carica civile medievale
 Podestà – carica civile italiana durante il fascismo
 Podestà – carica civile svizzera nel Canton Grigioni

Persone 
 Andrea Podestà – politico italiano
 Emilio Podestà – politico italiano
 Giovanni Andrea Podestà – pittore e incisore italiano
 Giovanni Battista Podestà – artista italiano
 Giuditta Podestà – saggista e critico letterario italiana
 Guido Podestà – politico italiano
 Inti Podestá – ex calciatore uruguaiano
 Laura Podestà – nuotatrice italiana
 Luigi Podestà – calciatore italiano
 Pietro Podestà – calciatore italiano
 Rossana Podestà – attrice cinematografica italiana
 Samuele Podestà – ex cestista italiano
 Stefano Podestà – economista e politico italiano
 Vittorio Podestà – paraciclista italiano

Altro 
 Podestà – ordine di angeli